Stamp Act del 1712 – legge del Regno Unito riguardante una tassa sugli editori, in particolare dei quotidiani
 Stamp Act del 1765 – legge del Regno Unito riguardante libri, i giornali e gli stampati in genere prodotti nelle colonie dell'America Settentrionale